Dassault je lahko:

 Dassault Aviation, francoski proizvajalec letal

Priimek 
 Darius-Paul Bloch-Dassault, francoski general
 Marcel Dassault, francoski industrialec